Welfare – in lingua inglese: sinonimo di benessere
 Welfare state – in italiano: stato sociale, insieme delle politiche sociali di protezione e assistenza dei cittadini
 Welfare urbano – disciplina del servizi legati all'urbanistica
 Welfare pop – primo EP del gruppo musicale italiano Lo Stato Sociale
 Harry Welfare – calciatore inglese